Марганцо́вая кислота́ — сильная, нестабильная, неорганическая кислота фиолетово-красного цвета с химической формулой HMnO4. В чистом виде не выделена, существует в виде раствора. Соли марганцовой кислоты называются перманганатами. Анион MnO4^- окрашивает соли в интенсивный малиново-фиолетовый цвет. Самым известным производным марганцовой кислоты является перманганат калия (марганцовка).

Физические свойства 

Марганцовая кислота не выделена в свободном виде. Максимальная концентрация в водном растворе составляет 20 %. Растворы марганцовой кислоты имеют фиолетовую окраску. При температуре ниже 20 °C образует кристаллогидрат HMnO4 . 2H2O, имеющий ионное строение (H5O2)+(MnO4)-.

Химические свойства 
Марганцовая кислота в растворе медленно разлагается, при этом выделяется кислород и выпадает осадок диоксида марганца:
 4HMnO4 -> 4MnO2 v + 3O2 ^ + 2H2O.

Проявляет общие для сильных кислот свойства, например вступает в реакции нейтрализации с сильными и слабыми основаниями:
 HMnO4 + NaOH -> NaMnO4 + H2O,
 HMnO4\ + NH3 . H_2O ->[<20~^\circ\text{C}] NH4MnO4\ + H2O

Марганцовая кислота, как и её соли (перманганаты), является сильным окислителем, например в реакциях:
 2HMnO4 + 14HCl -> 2MnCl2 + 5Cl2 ^ + 8H2O,
 2HMnO4\ + 2(NH_3 . H2O)\ ->[>20^\circ\text{C}] 2MnO_2\downarrow\ +\ N2\uparrow +\ 6H2O.

Получение 
Раствор марганцовой кислоты чаще всего получают путём реакции разбавленной серной кислоты с раствором перманганата бария, нерастворимый осадок сульфата бария удаляется путём фильтрации:
Ba(MnO4)2 + H2SO4 -> 2HMnO4 + BaSO4 v.

Марганцовая кислота может быть получена взаимодействием оксида марганца(VII) с водой на холоде:
Mn2O7 + H2O -> 2HMnO4.

Примечания 

Неорганические кислородсодержащие кислоты
Соединения марганца